Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1992.

Das Finale bestritten Boris Becker und Michael Stich aus Deutschland gegen die Südafrikaner Wayne Ferreira und Piet Norval, welches Becker und Stich in vier Sätzen gewannen. Das Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen, die beiden Halbfinalteams erhielten jeweils die Bronzemedaille.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992